Edward Moskal (1924-2005) –  prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
 Edward Moskal (ur. 1956) – polski polityk, poseł na Sejm PRL